Terjék Lajos (1933–2017) tokaji borász
 Terjék Lajos (1980–) labdarúgó